Fabriciana diocletiana är en fjärilsart som beskrevs av Hermann Stauder 1911. Fabriciana diocletiana ingår i släktet Fabriciana och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
diocletiana